L'edizione 1967 della Vtoraja Gruppa A fu la 28ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio e vide la vittoria finale della Dinamo Kirovobad.

Stagione

Novità
Il campionato fu esteso da 53 a 59 squadre. Dalla Pervaja Gruppa A 1966 era stato retrocesso lo SKA Odessa che sostituì lo Zarja, vincitrice della Vtoraja Gruppa A 1966; furono inoltre iscritte Pamir Leninabad, Metallurg Tula, Lokomotiv Kaluga, Avangard Žëltye Vody, Spartak Ordžonikidze e Meshakhte Tkibuli promosse dalla Klass B 1966.

Formula
Le cinquantanove squadre furono divise in tre gironi, il terzo composto da 19 squadre, gli altri due costituiti da 20 squadre. In tutti e tre i gironi le squadre si incontravano in gare di andata e ritorno per un totale 38 incontri per squadra (36 nel terzo girone); il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Nella seconda fase le prime classificate dei tre gironi disputavano un girone promozione con gare di andata e ritorno per un totale 4 incontri per squadra; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Veniva promossa in Pervaja Gruppa A la vincitrice del girone promozione; in questa edizione fu necessario ricorrere ad uno spareggio tra le due squadre finite prime a pari punti.

Le squadre piazzate al secondo disputavano il girone per le posizioni dalla quarta alla sesta con gare di andata e ritorno per un totale di 4 incontri per squadra, con il medesimo sistema di calcolo del punteggio; non erano previste retrocessioni.

Prima fase

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
      Ammessa al Girone per i posti 1-3.
      Ammessa al Girone per i posti 4-6.

Risultati

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
      Ammessa al Girone per i posti 1-3.
      Ammessa al Girone per i posti 4-6.

Risultati

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
      Ammessa al Girone per i posti 1-3.
      Ammessa al Girone per i posti 4-6.

Risultati

Seconda fase

Girone 1-3

Classifica finale

Spareggio promozione

Verdetti
Dinamo Kirovabad' promosso in Pervaja Gruppa A 1968.

Risultati

Girone 4-6

Classifica finale

Risultati

Note

Voci correlate
Pervaja Gruppa A 1967
Kubok SSSR 1967-1968

Collegamenti esterni

Calcio nel 1967
1967